Isabella di Gerusalemme (1172-1205) – regina di Gerusalemme dal 1190-92 alla morte.
 Isabella Paleologa (1427-1470) – nobile del Marchesato del Monferrato, figlia del marchese Giovanni Giacomo del Monferrato
 Isabella di Monferrato – nobile, figlia del marchese Ranieri di Monferrato e moglie di Guido III di Biandrate